El término Summer —en español: verano— puede hacer referencia a:

Cine 
 Summer, película de 1986, conocida en los Estados Unidos bajo este nombre, cuyo original es The Green Ray.

Música 
 «Summer», canción de War;
 «The summer», EP de la banda Never Shout Never;
 «Summer», canción de Calvin Harris.

Personajes 
 Summer Roberts, personaje de la serie The OC.

Otros 
 Summer, nombre propio femenino de origen inglés.